Шапрон, Жильбер (1933—2016) — французский боксёр второй средней и полутяжёлой весовых категорий.
 Шапрон, Никола (1599—1647) — французский живописец и гравер
 Шапрон дю Ларре, Алексей Генрихович (1883 — 1947) — участник Белого движения, адъютант М. В. Алексеева и А. И. Деникина.

Примечания